Interkom Kom Ind — третий студийный альбом датской рок-группы Nephew, вышедший в 2006 году. Четыре сингла с альбома были выпущены задолго до самого альбома: Igen & igen &, Science fiction Og familien, Mexico ligger i Spanien и Hospital (живое выступление вместе с рэпером L.O.C.).

Список композиций 
 Igen & Igen & — 4:35
 Mexico Ligger i Spanien — 4:53
 Cigaret Kid — 4:19
 Taxa Triumf — 4:25
 Science Fiction Og Familien — 4:01
 Hvidt på Sort — 4:41
 Hospital — 3:39
 Læsterlige Klø — 3:53
 First Blood Harddisk — 5:14
 Sway — 3:16
 T-kryds — 4:21

Ссылки 
 

Рок-альбомы
Альбомы Nephew
Альбомы Copenhagen Records